Karel Habsburský ( Karl von Habsburg,  Carlos de Habsburgo) je jméno (případně část jména) následujících osob:

 Karel I. (1887–1922), císař rakouský, král český, apoštolský král uherský atd.
 Karel Habsbursko-Lotrinský (* 1961), rakouský politik, následník trůnu
 Karel II. Štýrský (1540–1590), arcivévoda Vnitřního Rakouska
 Karel II. Španělský (Očarovaný; 1661–1700), král španělský
 Karel V. (1500–1558), římskoněmecký císař, král španělský (I.), arcivévoda rakouský (I.)
 Karel VI. (1685–1740), římskoněmecký císař a arcivévoda rakouský (III.)
 Karel Rakouský (1560–1618), markrabě z Burgau
 Karel Štýrský (Pohrobek), kníže-biskup vratislavský, biskup brixenský, velmistr Řádu německých rytířů, portugalský místokrál
 Karel Španělský (1607–1632), španělský infant, syn Filipa III. Španělského
 Karel Rakousko-Těšínský (1771–1847), (titulární) arcivévoda rakouský, vévoda těšínský
 Karel Salvátor Rakousko-Toskánský (1839–1892), (titulární) arcivévoda rakouský a princ toskánský

Další osoby:
 Karel Albrecht Habsbursko-Altenburský (1888–1951), důstojník c. k. armády, pretendent polského trůnu
 Karel Alexandr Lotrinský (1712–1780), velmistr Řádu německých rytířů, rakouský polní maršál, guvernér nizozemský
 Karel Ambrož Rakouský-Este (1785–1809), arcibiskup granský
 Karel Ferdinand Rakousko-Těšínský, (titulární) arcivévoda rakouský
 Karel Pius Rakousko-Toskánský, (titulární) arcivévoda rakouský a princ toskánský
 Karel Štěpán Rakousko-Těšínský, (titulární) arcivévoda rakouský a admirál rakousko-uherského námořnictva
 Karel Španělský (Don Carlos de Austria, 1545–1568), španělský infant, kníže asturský

 Karel Ludvík Habsburský 
 Karel Ludvík Rakousko-Uherský (1833–1896)
 Karel Ludvík Rakousko-Těšínský (1771–1847)
 Karel Ludvík Habsbursko-Lotrinský (1918–2007)